Šentpavel (Ljubljana), een plaats in de Sloveense gemeente Ljubljana
 Šentpavel na Dolenjskem, een plaats in de Sloveense gemeente Ivančna Gorica
 Šentpavel pri Domžalah, een plaats in de Sloveense gemeente Domžale